Mestre
Mestre (Itália)
Mestre (corporações de ofício) 
Mestre de jogo (RPG)
O Mestre (livro)
Mestre (maçonaria)
Mestre (náutica)
"Mestre" (personagem)
O Mestre (série de televisão)

Ver também 

Desambiguação